Borges kan som auktorsförkortning betyda:

 Sonia Borges
 R.A.X. Borges

Robotskapade auktorsförkortningar